Ван Ші-тін була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Нану Міягі з рахунком 6–4, 6–0.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Сандрін Тестю (2-ге коло)
  Ван Ші-тін (переможниця)
  Александра Фусаї (1-ше коло)
  Нана Міягі (фінал)
  Сара Пітковскі (чвертьфінал)
  Людмила Ріхтерова (чвертьфінал)
  Франческа Любіані (1-ше коло)
  Наталі Деші (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 Wismilak International 1996 Draw 

1996
Тур WTA 1996